Partito Socialdemocratico del Lavoro di Lituania – partito politico lituano
Partito Social Democratico del Lavoro della Georgia – partito politico georgiano
Partito Socialdemocratico Estone del Lavoro – partito politico estone, poi ridenominato Partito della Sinistra Estone